Posse steht für:

 Posse, derb-komisches Bühnenstück
 Posse (Goiás), Stadt im Bundesstaat Goiás, Brasilien
 Posse, Hip-Hop-Track, an dem sich vier oder mehr Rapper nacheinander beteiligen, siehe Posse Cut
 Posse, Originaltitel von Männer des Gesetzes, US-amerikanischer Film von Kirk Douglas (1975)
 Posse, Originaltitel von Posse – Die Rache des Jessie Lee, US-amerikanisch-britischer Film von Mario van Peebles (1993)
 Englisch für "Trupp", insbesondere in der Technoszene der 1990er beliebter Term für Fangruppen, siehe We Call It Techno!

Posse ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Posse (* 1934), argentinischer Diplomat und Schriftsteller
 Adolf Felix Heinrich Posse (1760–1825), deutscher Rechtswissenschaftler
 Alexis Posse (1898–1938), deutscher Theaterschauspieler
 Amelie Posse (1884–1957), schwedische Autorin und Flüchtlingshelferin
 Arvid Posse (Graf Arvid Rutger Fredriksson Posse; 1820–1901), schwedischer Politiker
 Hans Posse (1879–1942), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Posse (Staatssekretär) (1886–1965), deutscher Staatsbeamter
 Jesús Posse (* 1966), uruguayischer Ruderer
 Justiniano Posse (1820–1865), argentinischer Politiker
 Konstantin Alexandrowitsch Posse (1847–1928), russischer Mathematiker

 Otto Posse (1847–1921), deutscher Historiker und Archivar
 Pablo Iglesias Posse (1850–1925), spanischer Parteifunktionär (PSOE)
 Roberto Posse (* 1943), italienischer Schauspieler
 Wilhelm Posse (1852–1925), deutscher Harfenist und Komponist

Siehe auch:
 Possen (Sondershausen), Berg im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Diether Posser (1922–2010), deutscher Politiker (GVP, SPD)
 Pose